Chartreuse (gebergte), een bergmassief ten noorden van Grenoble, Frankrijk.
Grande Chartreuse, een kartuizerklooster nabij Saint-Pierre-de-Chartreuse in de Chartreuse.
Chartreuse (likeur), een likeur die wordt gemaakt in dit kartuizerklooster.
Chartreuse (kleur), de groengele kleur van de Chartreuselikeur.

Zie ook:
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Quaix-en-Chartreuse
Le Sappey-en-Chartreuse
Saint-Pierre-d'Entremont (Isère)
Saint-Pierre-d'Entremont (Savoie)

La Chartreuse de Parme, (Vert. [De kartuize van Parma] is een bekend boek van Stendhal.